CEH peut désigner :
 le Centre électronique horloger, une ancienne organisation privée de développement de l'électronique horlogère en Suisse ;
 la Commission pour l'éclaircissement historique, la Commission de vérité et de réconciliation organisé au Guatemala ;
 l’aéroport de Chengde, en Chine, selon le code AITA des aéroports ;
 la Conférence épiscopale d'Haïti, une conférence épiscopale de l'Église catholique réunissant les évêques d'Haïti.

 Ales Čeh (1968-), un footballeur international et un entraîneur slovène ;
 Nastja Čeh (1978-), un footballeur international slovène.

Code IATA des aéroports